Phenomenon (englisch: Phänomen) ist:

Film und Fernsehen:
 Phenomenon, deutscher Titel Phenomenon – Das Unmögliche wird wahr, US-amerikanischer Spielfilm von Jon Turteltaub aus dem Jahr 1996
 Phenomenon II, deutscher Titel Phenomenon II – Ein wunderbares Genie, US-amerikanischer Fernsehfilm von Ken Olin aus dem Jahr 2003
 Phenomenon (Fernsehshow), US-amerikanische Fernsehshow von NBC aus dem Jahr 2007

Musik:
 Phenomenon (LL-Cool-J-Album), Album von LL Cool J aus dem Jahr 1997
 Phenomenon (P.-J.-Proby-Album), Album von P. J. Proby aus dem Jahr 1967
 Phenomenon (Thousand-Foot-Krutch-Album), Album von Thousand Foot Krutch aus dem Jahr 2003
 Phenomenon (UFO-Album), Album von UFO aus dem Jahr 1974

Siehe auch:
 Phänomena
 Phänomenta
 Phenomena